Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Zagreb.

Faits marquants 
 En simple, Marin Čilić remporte pour la  de sa carrière le tournoi face à Jürgen Melzer (après son doublé 2009 & 2010).
 En double, Julian Knowle et Filip Polášek remporte le titre face à la paire croate Ivan Dodig et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zagreb
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2013
Zagreb
Sport en Croatie en 2013
Tennis en février 2013